Кубок Футбольной лиги 1971/72 () стал двенадцатым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 17 августа 1971 года по 4 марта 1972 года.

Победу в турнире одержал «Сток Сити», обыгравший «Челси» в финальном матче на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Начиная с этого сезона участие клубов Футбольной лиги в этом турнире стало обязательным (ранее некоторые клубы не принимали участия в розыгрышах Кубке Футбольной лиги).

Первый раунд

Матчи

Переигровки

Вторые переигровки

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Пятый раунд

Матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровка

Вторая переигровка

Финал 

Финал прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 4 марта 1972 года.

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1971